
Termin -{PMC}- ima više značenja.

 PubMed Central, slobodna digitalna bibliografiska baza podataka naučne literature
 PMC (kompanija), onlajn izadavačka kuća